Санторкас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес. Занимает площадь 28,14 км². Население — 822 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Santorcaz
 Castillo de Torremocha, Santorcaz

Муниципалитеты Мадрида